Bianca har flere betydninger:

 Bianca (måne), en af planeten Uranus' måner 
 Bianca 28, en danskbygget båd